Диссоциати́вное расстро́йство ли́чности или диссоциати́вное расстро́йство иденти́чности (также используется диагноз расстройство множественной личности; иногда в широкой культуре упоминается как раздвоение личности) — психическое расстройство из группы диссоциативных расстройств, при котором идентичность человека не является целой и складывается впечатление, что в теле одного человека существует несколько разных личностей (или, в другой терминологии, эго-состояний или альтеров). При этом в определённые моменты в человеке происходит «переключение» — одна часть идентичности сменяет другую. Помимо «переключений» может быть и «пассивное влияние» (passive influence), при котором часть идентичности не берёт на себя исполнительный контроль, но так или иначе вмешивается в функционирование. Примерами могут служить голос ребёнка в голове, возникшие как бы из ниоткуда и не воспринимающиеся как свои мысли, говорение о вещах, которые человек не помнит или же не хотел говорить. Эти части идентичности могут иметь разный пол, возраст, национальность, характер, умственные способности, мировоззрение, по-разному реагировать на одни и те же ситуации. Части идентичности могут как делиться, так и не делиться воспоминаниями. В первом случае одна часть идентичности будет полностью или частично помнить, что помнит другая, во втором же случае – наоборот.

Известно деление на три, четыре, и на более большое количество личностей одного человека. Такое поведение обособленно не хваткой использования эмоций и проявления некоторых действий в своей жизни, которые обычные люди не хотят принимать и считать нормальными.
Из-за этого люди создают другие личности которые могут спокойно делать то, что в обычном состоянии или своей главной личности человек не способен делать, т.к. ему мешает осознавать себя как нормального человека.

До недавнего времени считалось относительно редким расстройством, однако современные исследования показали, что данное расстройство встречается с частотой от 1% до 3% среди всей популяции, и диагностируется среди 5% пациентов, попавших на стационарное лечение по вопросу психологического здоровья.

Ранее, из-за недостатка диагностических инструментов существование диссоциативного расстройства идентичности долгое время ставилось под сомнение. С 2000-х годов диссоциативные расстройства подтверждены результатами исследованиями fMRI. Установлено, что изменения активности мозга больного, связанные с переходом из одного эго-состояния в другое, не может повторить ни обычный человек, ни специально обученный актёр. 

Причинами этого расстройства могут служить тяжёлые эмоциональные травмы в раннем детстве, повторяющееся экстремальное физическое, сексуальное или эмоциональное насилие, а также другие психические расстройства, не выявленные ранее. Данное расстройство является крайним проявлением диссоциации — механизма психологической защиты, при котором человек начинает воспринимать происходящее с ним так, будто это происходит с кем-то посторонним. Этот механизм полезен, так как он позволяет человеку защититься от избыточных, непереносимых эмоций, но в случаях чрезмерной активации данного механизма появляются диссоциативные расстройства. Вопреки расхожему заблуждению, диссоциативные расстройства не связаны с шизофренией. Однако при шизофрении и диссоциативном расстройстве идентичности могут быть схожие психопатологические симптомы (в частности, симптомы первого ранга по К. Шнайдеру и слуховые галлюцинации), что указывает на необходимость дифференциальной диагностики.

История 
Первыми свидетельствами существования множественной личности можно считать палеолитические наскальные рисунки с изображениями шаманов, на которых они «перевоплощались» в животных, или в которых «вселялись» духи. Многие современные эксперты расстройством множественной личности считают то, что ранее называли одержимостью демонами. Существуют упоминания об описании женщины, которая не помнила о второй личности, укравшей собственные деньги, которое сделал швейцарский медик эпохи Возрождения Парацельс.

В 1784 году , ученик Франца Антона Месмера, при помощи магнетических техник вводит своего работника Виктора Раса () в некое сомнамбулическое состояние: Виктор проявил способность бодрствовать во время сна. По пробуждении он оказывается неспособен вспомнить того, что делал в изменённом состоянии сознания, тогда как в последнем он сохранял полную осведомлённость о событиях, случавшихся с ним и в обычном состоянии сознания, и в изменённом. Пюисегюр приходит к мнению, что данный феномен схож с сомнамбулизмом (снохождением), и называет его «магнетическим сомнамбулизмом». Это открытие сделало возможным рассматривать явление множественной личности, как синдром, который можно диагностировать и лечить. В дальнейшем, в исследованиях диссоциативного расстройства идентичности, можно описать два отдельных периода:
 период теории магнетического сна, от момента его первого описания в 1791 году до 1880 года.
 период теории диссоциации, с 1880 до 1952 года.

Период теории магнетического сна 
Период теории магнетического сомнамбулизма как объяснения множественной личности
 1791 —  описывает случай «меняющейся личности» у 21-летней немецкой девушки. У неё проявлялась вторая личность, говорившая на французском языке и утверждавшая, что является французской аристократкой. Гмелин увидел сходство между подобным феноменом и магнетическим сном и посчитал, что подобные случаи могут помочь в понимании формирования личности.
 1816 — в журнале «Medical Repository» описан случай Мэри Рейнольдс, имевшей «дуальную личность».
 1838 — Чарльз Деспин описывает случай дуальной личности у Эстеллы, 11-летней девочки.
 1876 — Эжен Азам описывает случай дуальной личности у французской девушки, которую он называл Фелида Икс. Он объясняет феномен множественной личности при помощи концепции гипнотических состояний, получившей распространение в тот период во Франции.

Период теории диссоциации 

Введение психологической концепции диссоциации и того, что человек может иметь несколько психических центров, возникающих, когда психика пытается взаимодействовать с травматическим опытом.
 1888 — Врачи Буррю (Bourru) и Бюрро (Burrot) публикуют книгу «Вариации личности» (Variations de la personnalité), в которой описывают случай Луи Виве (Louis Vivé), имевшего шесть различных личностей, у каждой из которой были собственные паттерны мышечных сокращений и индивидуальные воспоминания. Воспоминания каждой личности были жёстко привязаны к определённому периоду жизни Луи. В качестве лечения врачи использовали гипнотическую регрессию в эти периоды; они рассматривали личности этого пациента как последовательные вариации одной личности. Другой исследователь, Пьер Жане, ввёл концепцию «диссоциации» и предположил, что эти личности являлись сосуществующими психическими центрами в рамках одного индивида.
 1899 — Опубликована книга Теодора Флурнуа «Из Индии на планету Марс: Случай сомнамбулизма с вымышленными языками» (Des Indes à la Planète Mars: Etude sur un cas de somnambulisme avec glossolalie).
 1906 — В книге Мортона Принса «Диссоциация личности» (The Dissociation of a Personality) описывается случай пациентки со множественной личностью Клары Нортон Фаулер, также известной как мисс Кристин Бешам. В качестве лечения Принс предполагал объединить две личности Бешам, а третью вытеснить в подсознание.
 1908 — Г. Г. Эверс публикует рассказ «Смерть барона фон Фридель», который первоначально носил название «Второе Я». В рассказе речь идёт о расщеплении сознания на мужскую и женскую составляющую. Оба компонента поочерёдно завладевают личностью и, в конце концов, вступают в непримиримый спор. Барон застрелился, а в заключении рассказа сказано: «Разумеется, о самоубийстве здесь не может быть и речи. Скорее так: он, барон Езус Мария фон Фридель, застрелил баронессу Езус Мария фон Фридель; или же наоборот — она убила его. Этого я не знаю. Хотелось убить — он или она — но не себя самоё, то другое хотелось убить. Так и вышло».
 1915 — Уолтер Франклин Принс публикует историю пациентки Дорис Фишер — «Случай множественной личности Дорис» (The Doris Case of Multiple Personality). У Дорис Фишер было пять личностей. Два года спустя им издан отчёт об экспериментах, выполненных с участием Фишер и других её личностей.
 1943 — Стенгел утверждает, что состояние множественной личности более не встречается.

После 1950-х 

 1954 — Публикуется книга Тигпен и Клекли «Три лица Евы» () по мотивам истории психотерапии с участием Крис Костнер-Сайзмор — пациентки со множественной личностью. Выход данной книги всколыхнул интерес общей публики к природе феномена множественной личности.
 1957 — Экранизация книги «Три лица Евы» с участием Джоан Вудворд.
 1973 — Публикация книги-бестселлера Флоры Шрайбер «Сивилла» (), повествующей историю Ширли Арделл Мейсон (в книге — Сивилла Дорсетт). У девушки было 16 личностей. Её удалось полностью вылечить за 10 лет.
 1976 — Телевизионная экранизация «Сибил», в главной роли — Сэлли Филд.
 1977 — Крис Костнер-Сайзмор издаёт автобиографию «Я Ева» (), в которой утверждает, что книга Тигпен и Клекли неверно интерпретировала историю её жизни.
 1980 — Публикация книги «Мишель помнит» (), написанной в соавторстве психиатром Лоуренсом Паздером и Мишель Смит — пациентки со множественной личностью.
 1981 — Дэниел Киз публикует книгу «Множественные умы Билли Миллигана», основанную на широком материале интервью с Билли Миллиганом и его психотерапевтом. У Вильяма Стенли Миллигана (его полное имя) было 24 полноценных личности.
 1981 — Публикация книги  «When Rabbit Howls».
 1991 — Публикация книги «Multiple Personality: An Exercise in Deception» () клинициста Рэя Олдридж-Морриса в издательстве «Taylor & Francis», в которой был проведён анализ всех упоминаний данного диагноза в литературе по психиатрии со времён появления этого диагноза. Автор исследовал эпидемию множественного расстройства личности в США и отсутствие такого диагноза где-либо кроме США, описывал сомнительность заявлений о существовании такого синдрома и предлагал в качестве объяснения высокую внушаемость некоторых людей (см. ложные воспоминания), ложь и популярную культурную идею о возможности существования такого диагноза.
 1994 — Публикация в Японии второй книги Дэниела Киза о Билли Миллигане под названием «The Milligan Wars»
 1995 — Запуск веб-сайта «Astraea’s Web» — первого интернет-ресурса, посвящённого признанию множественной личности как здорового состояния.
 1996 — Публикация книги Бойцовский клуб, а затем в 1999 году фильма Бойцовский клуб по ней.
 1998 — Публикация статьи Джоан Акокеллы «Creating Hysteria» в «New Yorker», описывающей излишества психотерапии множественной личности.
 1999 — Публикация книги Кэмерон Уэст «First Person Plural: My Life as a Multiple».
2001 — «Девятая сессия» () — психологический хоррор Брэда Андерсона, действие которого раскручивается вокруг найденных в бывшей психиатрической больнице записей (сессий) одного из пациентов с диссоциативным расстройством идентичности.
 2003 — «Лабиринты» () — психологический триллер о 25-летней девушке с диссоциативным расстройством личности.
 2005 — Публикуется автобиография Роберта Окснэма «Расщеплённый разум» ().
 2007 — Вторая телевизионная экранизация «Сивиллы».
 2008 — Американский триллер «Убежище» про пациента с множественным расстройством личности.
 2009—2011 — Американский телевизионный сериал «Такая разная Тара» () — о жизни женщины, страдающей диссоциативным расстройством идентичности. В стрессовых ситуациях контроль над её жизнью захватывают 7 альтер-личностей.
 2012 — южнокорейский телесериал «Задача от Бога» () — в третьем сезоне герои сталкиваются со случаями множественной личности.
 2013 — Мотель Бейтс — Американский сериал, предыстория легендарного триллера Психо Альфреда Хичкока о Нормане Бэйтсе. Норман страдает расстройством множественной личности, и на протяжении 5 сезонов мы наблюдаем за постепенным развитием этого заболевания изнутри. Великолепно раскрыта природа диссоциативного расстройства идентичности.
 2015—2019 — Сериал Мистер Робот, множественная личность у главного героя.
 2015 — В игре Hotline Miami 2 Wrong Number, персонаж, детектив Мэнни Пардо вероятнее всего страдает раздвоением личности, второе эго известно по прозвищу Майамский Потрошитель, чьё преступления он расследует находясь в личности полицейского, однако многие фанаты уверены, что все свои преступления он совершал осознанно 
 2015 — Южнокорейский телесериал «Убей меня, исцели меня» () — Главный герой Чха До Хен в результате детской травмы, начинает страдать расщеплением личности
 2015 — Китайский телесериал «Закрой глаза, когда он придёт», созданный частично по мотивам одноимённого романа писательницы Дин Мо, написанного в 2014 году; обыгрывается версия возможного раздвоения личности;
 2016—2021— В конце 4 и 5 сезона мультсериала «Подозрительная Сова», присутствует персонаж Заяц, который приобрёл вторую личность благодаря эксперименту; первая личность — его оригинал, вторая —  криминальный авторитет по прозвищу Большая Шишка и третья — трансвестит.
 2017 — Китайский комедийный телесериал «Семеро Я» () — частичный ремейк корейского «Убей меня, исцели меня».
 2017 — Китайский телесериал «Психолог» () — история взаимоотношениях между психологом с раздвоением личности и его второй личностью-женщиной;
 2016 — Фильм про человека с 23 личностями «Сплит».
 2017 — Повесть «Обмануть время». В одной из новелл, главная героиня страдает множественной личностью. «Истинной» она становится лишь в конце книги, при этом не полностью излечившись, как показано в других новеллах и ответвлениях. В самой книге, героиня после путешествия в 1834 год вновь расщепляет свою личность уже на две части, но потом её разум вновь восстанавливается.
 2017 — Американский супергеройский телесериал «Легион», где главный персонаж мутант-шизофреник Омега-уровня Дэвид Чарльз Халлер страдает от диссоциативного расстройства идентичности, и каждая из его личностей (более нескольких тысяч) управляет одной из его многочисленных суперспособностей.
 2019 — Американский супергеройский телесериал «Роковой патруль».  Кей Чаллис / Сумасшедшая Джейн — член Рокового патруля с 64 личностями, у каждой из которых есть своя суперсила.
 2019 — «Стекло»— третий фильм серии «Неуязвимый» и общий сиквел фильмов «Неуязвимый» и «Сплит».
 2021 — В комиксах и в фильме «Майор Гром» главный антагонист Чумной Доктор страдает раздвоением личности; одна личность — это Сергей Разумовский, миллиардер и программист, а вторая — Чумной Доктор, террорист и убийца.
 2022 — «Лунный рыцарь (сериал)» — сериал от Marvel Studios, в котором главный герой Марк Спектор страдает раздвоением личности, храня в себе сразу три личности: Марк Спектор, Стивен Грант и Джейк Локли.

Диагноз 
 
Сейчас для феномена разделения личности в США используется диагноз диссоциативное расстройство идентичности (, DID), принятый в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам (DSM-5). Ранее чаще использовался диагноз расстройство множественной личности (, MPD), принятый в Международной классификации болезней. Принятый сейчас для диагноза термин считается большинством американских специалистов более корректным, так как части самоидентичности пациента, образующиеся в результате отделения (диссоциации) от его личности, нельзя считать самостоятельными полноценными личностями, хотя неофициально их так называют в отсутствие более подходящего слова. В России более распространён термин «расстройство множественной личности» МКБ-10, так как в органах и учреждениях здравоохранения приказом Минздрава РФ используется Международная классификация болезней.

Согласно DSM-IV, диссоциативное расстройство идентичности диагностируется в том случае, если верны 4 следующих критерия:

 У пациента существуют две или более различимых идентичности или личностных состояния, при этом каждое из них обладает устойчивой моделью мировосприятия, собственным мировоззрением и отношением к окружающей действительности.
 По крайней мере две из этих идентичностей попеременно захватывают контроль над поведением пациента.
 Пациент не может вспомнить важную информацию о себе, и это выходит далеко за пределы обычной забывчивости.
 Данное состояние не наступило в результате употребления алкоголя, наркотиков, других отравляющих веществ, или от заболевания (например, при сложном парциальном припадке). У детей данные симптомы важно также не спутать с игрой с вымышленным другом или с другими играми с применением фантазии.

В МКБ-10 расстройство множественной личности () относится к рубрике «другие диссоциативные (конверсионные) расстройства» (). Согласно МКБ-10, для постановки диагноза расстройство множественной личности необходимо соответствие следующим критериям:

 A. Существование двух или более различных личностей внутри индивида, но только одна присутствует в данное время.
 B. Каждая личность имеет собственную память, предпочтения и особенности поведения и временами (периодически) захватывает полный контроль над поведением индивида.
 C. Имеется неспособность вспомнить важную для личности информацию, что по масштабам превосходит обычную забывчивость.
 D. Симптомы не обусловлены органическими психическими расстройствами (F0) (например, эпилепсией) или расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ (F1) (например, интоксикацией или отменой).

Несмотря на появление новых личностей, базовая личность, носящая подлинные имя и фамилию человека, остаётся среди них. Количество личностей внутри человека может быть велико и расти с годами. В основном это объясняется тем, что человек неосознанно вырабатывает в себе новые личности, которые могли бы помочь ему лучше справляться с теми или иными ситуациями. Так, если в начале лечения психотерапевт диагностирует обычно 2—4 личности, то по ходу лечения выявляется ещё 10—12. Иногда количество личностей превышает сотню. Личности обладают разными именами, разной манерой говорить и жестикулировать, разной мимикой, походкой и даже почерком. Обычно личность не осведомлена о присутствии в теле других личностей.

Критика классификации диссоциативных расстройств 
Критерии для диагностики диссоциативного расстройства идентичности, опубликованные в DSM-IV, были подвергнуты критике. В одном из исследований (2001) утверждается, что данные критерии не соответствуют требованиям современной психиатрической классификации, поскольку не основываются на таксиметрическом (многомерном) анализе симптомов диссоциативного расстройства идентичности и описывают расстройство как закрытый концепт, оторванный от других диссоциативных расстройств, что неверно, по мнению авторов статьи. В исследовании предлагается полностью изменить сложившуюся классификацию и разделить все диссоциативные расстройства на простое диссоциативное расстройство, генерализованное диссоциативное расстройство, обширное диссоциативное расстройство и диссоциативное расстройство без дополнительных уточнений.

Прочие симптомы 
Помимо основных симптомов, перечисленных в DSM-IV, у пациентов с диссоциативным расстройством идентичности также могут наблюдаться депрессия, попытки суицида, резкие перемены в настроении, тревога и тревожные расстройства (в том числе фобические), панические атаки, расстройства сна и приёма пищи, другие диссоциативные расстройства, в редких случаях галлюцинации. Нет единого мнения насчёт того, связаны ли эти симптомы с самим расстройством идентичности или с пережитыми психологическими травмами, вызвавшими расстройство идентичности.

Диссоциативное расстройство идентичности тесно связано с механизмом психогенной амнезии — потери памяти, имеющей чисто психологическую природу, без органических поражений головного мозга. Это психологический защитный механизм, посредством которого человек получает возможность вытеснять из сознания травмирующие воспоминания, но в случае расстройства идентичности этот механизм помогает личностям «переключаться». Слишком сильное задействование данного механизма часто приводит к развитию общих повседневных проблем с памятью у пациентов, страдающих расстройством идентичности.

У многих пациентов с диссоциативным расстройством идентичности также наблюдаются явления деперсонализации и дереализации, случаются приступы замешательства и растерянности, когда человек не может понять, кто он такой.

Расстройство множественной личности и шизофрения 
Хотя шизофрения и диссоциативные расстройства имеют совершенно разную природу, иногда отдельные симптомы шизофрении и диссоциативных расстройств могут напоминать друг друга. В этих случаях для постановки диагноза сначала ищут симптомы шизофрении, нехарактерные для диссоциативных расстройств. Учитывают также, что диссоциативные симптомы воспринимаются людьми с шизофренией чаще как результат враждебного воздействия извне, нежели что-то внутреннее. Наконец, при диссоциативном расстройстве идентичности формируются довольно сложные и относительно интегрированные внутри себя множественные личности; расщепление же личности при шизофрении, характеризуемое как дискретное, представляет собой отщепление лишь отдельных психических функций от личности, что приводит к её распаду.

Диссоциация в психологии и психоанализе 

Диссоциация характеризуется дезинтеграцией Эго. С точки зрения психологии, целостность Эго при этом может быть определена как способность человека успешно инкорпорировать внешние события или социальные переживания в своём восприятии и затем действовать в постоянной манере во время таких событий или социальных ситуаций. Предполагается, что человек (ребёнок), неспособный успешно с этим справляться, может испытывать как эмоциональную дезрегуляцию, так и потенциальный коллапс эго-целостности — состояние эмоциональной дезрегуляции в некоторых случаях может быть столь интенсивным, что может форсировать дезинтеграцию Эго.

Диссоциация — это настолько сильный коллапс эго-целостности, что личность расщепляется. По этой причине диссоциацию зачастую называют «расщеплением», хотя этот термин в психологии зарезервирован для обозначения другого механизма психики. Более слабые проявления диссоциации во многих случаях клинически описываются как «дезорганизация» личности. Различие между психотическим проявлением и диссоциативным проявлением, по мнению многих психологов, заключается в том, что, хотя переживающий диссоциацию человек и отрывается мысленно от травмирующей ситуации, которую он не может контролировать, некоторая часть сознания этого человека всё же остаётся связанной с реальностью. При психотической же реакции разрыв полный. И поскольку человек, испытывающий диссоциацию, полностью не отрывается от реальности, он, согласно этой теории, в некоторых случаях может создать внутри себя другую личность, которая могла бы лучше справиться с данной ситуацией.

Расхождение во мнениях о множественной личности 
До сих пор научная общественность не пришла к единому мнению относительно того, что же считать множественной личностью, поскольку в истории медицины до 1950-х годов было слишком мало задокументированных случаев данного расстройства. В 4-м издании «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам» (DSM-IV) название рассматриваемого состояния было изменено с «расстройства множественной личности» на «диссоциативное расстройство идентичности», чтобы убрать запутывающий термин «личность». В МКБ-9 «множественная личность» включалась в диагностическую категорию истерия (код МКБ-9 ), и как отдельное расстройство не выделялось. В МКБ-10 используется вариант «расстройство множественной личности». В версии МКБ-11 данное расстройство названо как и в DSM-5 — диссоциативное расстройство идентичности (код ). Помимо этого, в МКБ-11 появился новый диагноз —  диссоциативное расстройство идентичности (код ), при котором недоминантные состояния личности периодически не полностью берут контроль над функционированием и сознанием индивида.

Исследование источников в медицинской литературе XIX и XX века на тему множественной личности, проведённое в 1944 году, показало только 76 случаев. В последние годы количество случаев диссоциативного расстройства идентичности резко возросло (по некоторым данным, в период с 1985 по 1995 было зарегистрировано около 40 000 случаев). Другие исследования показали, что у расстройства всё же есть длительная история, в литературе простирающаяся на период около 300 лет.

В данный момент диссоциация рассматривается как симптоматическое проявление в ответ на травму, критический эмоциональный стресс, и оно связано с эмоциональной дизрегуляцией и пограничным расстройством личности. Согласно долговременному исследованию Огавы и др., наиболее сильным предсказательным фактором диссоциации у молодых людей было отсутствие доступа к матери в возрасте 2 лет. Многие последние исследования показали связь между нарушенной привязанностью в раннем детстве и последующими диссоциативными симптомами, также очевидны данные, что насилие в детстве и заброшенность ребёнка зачастую способствуют формированию нарушенной привязанности (проявляющейся, к примеру, когда ребёнок очень пристально следит за тем, обращено ли внимание родителей на него или нет).

Критическое отношение к диагнозу 
Некоторые психологи и психиатры считают, что диссоциативное расстройство идентичности имеет ятрогенный или надуманный характер, или утверждают, что случаи истинной множественной личности очень редки и большинство задокументированных случаев следует рассматривать в качестве ятрогенных.

Критики модели диссоциативного расстройства личности утверждают, что диагноз состояния множественной личности — это феномен, в большей степени характерный для англоязычных стран. До 1950-х годов случаи раздвоения личности и множественной личности описывались и лечились как редкость в Западном мире. В 1957 году публикация книги «Три лица Евы» () и позднее выход одноимённого фильма способствовали росту публичного интереса к феномену множественных личностей. В 1973 году издаётся впоследствии экранизированная книга «Сибил» (), описывающая жизнь женщины с расстройством множественной личности. Однако сам диагноз «расстройство множественной личности» не был включён в «Диагностический и статистический справочник психических расстройств» вплоть до 1980 года. В период с 1980-х по 1990-е количество зарегистрированных случаев расстройства множественной личности возросло до двадцати—сорока тысяч.

Множественная личность как здоровое состояние 
Некоторые люди, в том числе и самостоятельно идентифицировавшие себя в качестве имеющих множественную личность, считают, что это состояние может быть не расстройством, а естественной вариацией человеческого сознания, не имеющего ничего общего с диссоциацией. В качестве одного из убеждённых сторонников данной версии выступает Трудди Чейз, автор бестселлера «When Rabbit Howls». Хотя она и признаёт, что в её случае множественные личности появились вследствие насилия, в то же время она утверждает, что её личности отказались пройти интеграцию и живут вместе как коллектив.

В рамках глубинной или архетипической психологии Джеймс Хиллман выступает против определения синдрома множественной личности как однозначного расстройства. Хиллман поддерживает идею относительности всех персонификаций и отказывается признать «синдром множественной личности». Согласно его позиции, рассматривать множественность личности либо как «психическое нарушение», либо как неудачу в интеграции «частных личностей» — это проявлять культурное предубеждение, ошибочно идентифицирующее одну частную личность, «я», со всей личностью как таковой.

Межкультурные исследования 
Антропологи  и Гордон Йенсен убеждены, что феномен ярко выраженных трансовых состояний в сообществе острова Бали имеет ту же феноменологическую природу, что и явление множественной личности на Западе. Утверждается, что люди в шаманских культурах, испытывающие множественные личности, определяют эти личности не как части себя, но как независимые души или духи. Не существует данных о связи между множественностью личности, диссоциацией, а также восстановлением воспоминаний и сексуальным насилием в этих культурах. В традиционных культурах множественность, проявляемая, к примеру, шаманами, не считается расстройством или заболеванием.

Потенциальные причины расстройства множественной личности 
Диссоциативное расстройство идентичности, как считается, вызывается совокупностью нескольких факторов: непереносимый стресс, способность к диссоциации (включая способность отделять свои воспоминания, восприятия или идентичность от сознания), проявление защитных механизмов в онтогенезе и — в период детства — недостаток заботы и участия в отношении ребёнка при травматическом опыте или недостатке защиты от последующего нежелательного опыта. Дети не рождаются с ощущением унифицированной идентичности, последняя развивается, основываясь на множестве источников и переживаний. В критических ситуациях детское развитие встречает препятствия, и многие части того, что должно было быть интегрировано в относительно унифицированной идентичности, остаются сегрегированными.

Североамериканские исследования показывают, что 97—98 % взрослых с диссоциативным расстройством идентичности описывают ситуации насилия в детстве, и что факт насилия может быть задокументирован у 85 % взрослых и у 95 % детей и подростков с расстройством множественной личности и другими сходными формами диссоциативного расстройства. Эти данные указывают на то, что насилие в детстве выступает в роли главной причины расстройства среди североамериканских пациентов, тогда как в других культурах большую роль могут играть последствия войны или природной катастрофы. Некоторые пациенты могли не испытывать случаев насилия, но пережить раннюю потерю (например, смерть родителя), серьёзную болезнь или другое крайне стрессовое событие.

Развитие человека требует от ребёнка способности успешно интегрировать различные виды комплексной информации. В онтогенезе человек проходит ряд стадий развития, в каждой из которых могут быть созданы различные личности. Способность генерировать множественные личности наблюдается или проявляется не у каждого ребёнка, претерпевшего насилие, потерю или травму. Пациенты с диссоциативным расстройством идентичности обладают способностью легко входить в трансовые состояния. Такая способность в соотношении со способностью диссоциироваться, как считается, выступает в качестве фактора для развития расстройства. Как бы то ни было, большинство детей, обладающих этими способностями, также имеют нормальные адаптивные механизмы и не находятся в таком окружении, которое может вызвать диссоциацию.

Лечение  
Наиболее часто встречающийся подход к лечению расстройства множественной личности заключается в облегчении симптомов, чтобы обеспечить безопасность индивида, и в реинтеграции различных личностей в одну хорошо функционирующую идентичность. Лечение может происходить с использованием различных видов психотерапии — когнитивной психотерапии, семейной психотерапии, клинического гипноза и т. д.

С некоторым успехом применяется инсайт-ориентированная психодинамическая терапия, помогающая преодолеть полученную травму, вскрывающая конфликты, определяющие нужду в отдельных личностях, и исправляющая соответствующие защитные механизмы. Возможным удовлетворительным результатом лечения является обеспечение бесконфликтного сотрудничающего отношения между отдельными личностями. Терапевту рекомендуется с равным уважением относиться ко всем альтер-личностям, избегая становиться на чью-то сторону во внутреннем конфликте.

Медикаментозная терапия не позволяет добиться заметных успехов и носит исключительно симптоматический характер; не существует никакого фармакологического препарата для лечения самого диссоциативного расстройства идентичности, однако некоторые антидепрессанты используются для облегчения сопутствующих депрессий и тревоги.

См. также 
 Множественная личность в популярной культуре
 Диссоциативные расстройства
 Субличность

Примечания

Литература 
 .
 Патнем Ф. В. Диагностика и лечение расстройства множественной личности. — М.: Когито-Центр, 2003. ISBN 5-89353-106-X.
 Фрейд З. Расщепление Я в процессе защиты (1938)/ Психология бессознательного. М., 2006. С. 415—424.
 Ross, Colin. Dissociative Identity Disorder: Diagnosis, Clinical Features and Treatment of Multiple Personality, Second Edition — John Wiley & Sons, Inc, 1997. ISDN 0471-13265-9.
 Luh Ketut Suryani, Gordon D. Jensen. Trance and Possession in Bali: A Window on Western Multiple Personality, Possession Disorder, and Suicide. — Oxford University Press, 1994. ISBN 0-19-588610-0.

Ссылки

Общая информация 
 Dissociative Identity Disorder — словарная статья, посвящённая расстройству множественной личности, или диссоциативному расстройству идентичности.
 Multiple Personality Before Eve — история ранних исследований и концепций множественной личности.
 Обзор диссоциативного расстройства идентичности на веб-сайте WebMD.com.
 Расстройство множественной личности на веб-сайте Skepdic.com.
 Международное общество исследования диссоциации

Материалы по теме 
 Piper A, Merskey H. The persistence of folly: A critical examination of dissociative identity disorder. Part I. The excesses of an improbable concept. Can J Psychiatry 2004;49:592-600 — Критический обзор диагноза множественной личности как имеющего ятрогенный характер.
 Piper A, Merskey H. The persistence of folly: A critical examination of dissociative identity disorder. Part II. The defence and decline of multiple personality or dissociative identity disorder. Can J Psychiatry 2004;49:678-83. — Продолжение статьи.
 Alexandria K.Cherry. Multiple Personality Disorder: Fact or Fiction?. Rochester Institute of Technology. 2005. — Рецензированное обзорное исследование, посвящённое расстройству множественной личности.
 James A. Chu, MD. Guidelines for Treating Dissociative Identity Disorder in Adults (2005) — Руководство по лечению диссоциативного расстройства идентичности.
 David V. James MA, MRCPsych. Multiple Personality Disorder in the Courts. — Диссоциативное расстройство идентичности и судебные разбирательства.
 Thigpen & Cleckley (1954): A case of multiple personality. — Исследование лечения метода лечения Крис Костнер-Сайзмор, ставшей героиней работы «Три лица Евы».
 The Layman’s Guide to Multiplicity — Брошюра о здоровой множественности личности, написанная группой людей со множественной личностью.
 Мотов В. В. Расстройство в виде множественной личности в США: клинические и судебно-психиатрические аспекты // Независимый Психиатрический Журнал. 1 квартал 2005.
 Патнем Ф. М. Диагностика и лечение расстройства множественной личности // Журнал практической психологии и психоанализа. № 1, март 2004. — Глава из книги.
 Лекция «Шизотипическое расстройство и множественная личность».

Тематические интернет-ресурсы 
 The Layman’s Guide — Справочник по множественности личности, написанный группой людей со множественной личностью.
 Amorpha: Collective Phenomenon — Интернет-сообщество, посвящённое множественной личности как здоровому состоянию.
 Astraea — Коллекция статей и ссылок, посвящённых множественной личности как здоровому состоянию.
 Pavilion — Активистский веб-сайт, посвящённый функциональной (или здоровой) множественности личности.
 Multiplicity — ЖЖ-сообщество, посвящённое феномену множественной личности.
 The Hidden Art of Shirley Mason — Картины Ширли Мэйсон (известной как Сибил), которые, как утверждается, написаны различными её личностями.
 Pack Collective’s FAQ — Список часто задаваемых вопросов относительно множественности личности с ответами.
 The House — Мемориальный веб-сайт, посвящённый женщине со множественной личностью.

Диссоциативные расстройства